Новокры́мский прое́зд — небольшая улица в центре Москвы в Хамовниках между Пречистенской набережной и Остоженкой.

История 

Проложен в 1936 году как подъездной путь для временной эксплуатации передвинутого старого Крымского моста на время строительства нового. В 1936—1938 годы в проезде функционировала трамвайная линия.

Получил название в 1956 году по расположению поблизости от Крымской площади. Новым он является по отношению к Крымскому проезду.

Описание 

Новокрымский проезд начинается от Пречистенской набережной, проходит на северо-запад параллельно западному крылу Крымского моста и выходит на рампу Крымской эстакады у Остоженки. На углу Остоженки и Новокрымского проезда расположен северный выход станции метро «Парк культуры» Сокольнической линии (архитекторы Н. Я. Колли и С. Г. Андриевский).

См.также 
 Крымский проезд

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 

Проезды Москвы